Vezirköprü (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Vezirköprü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Vezirköprü